

Зеленогорськ — місто, Курортний район, Санкт-Петербург
 Зеленогорськ — селище, Моркинський район, Марій Ел
 Зеленогорськ — залізнична станція Жовтневої залізниці на ділянці Санкт-Петербург-Фінляндський — Виборг